Виталий Меньшиков:
 Меньшиков, Виталий Анатольевич (род. 1989) — российский хоккеист.
 Меньшиков, Виталий Георгиевич (1962—2017) — рок-музыкант и музыкальный критик.
 Меньшиков, Виталий Яковлевич (род. 1946) — депутат Верховного Совета Эстонии, мэр Силламяэ.